Okhrin ist der Name von:

 Ostap Okhrin, ukrainisch-deutscher Mathematiker
 Yarema Okhrin, ukrainisch-deutscher Mathematiker